A Liahona é uma publicação mensal de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias distribuída por meio eletrônico e por assinatura, tanto para membros da igreja quanto para não membros, no Brasil e em vários outros países.

A revista dedica-se a publicar ensinamentos da Primeira Presidência da igreja e de suas autoridades gerais.

Existe ainda uma seção de notícias, cartas e um suplemento infantil chamado O Amigo, publicado em dez das doze edições da revista. O Amigo só não é distribuído nos meses em que A Liahona publica a transcrição na íntegra da Conferência Geral da Igreja, que acontece normalmente Abril e em Outubro e é publicada nos meses consecutivos (Maio e Novembro).

De um modo geral, A Liahona publica conteúdo muito próximo da revista mensal Ensign distribuida nos Estados Unidos da América embora A Liahona também seja publicada em inglês.

Línguas 
A Liahona é publicada, entre outras, nas seguintes línguas:
 Alemão
 Castelhano (Espanhol)
 Dinamarquês
 Finlandês
 Francês
 Neerlandês (Holandês)
 Inglês
 Italiano
 Norueguês
 Português
 Russo
 Sueco

Ligações externas 
 A Liahona, em português.: Todas as revistas publicadas a partir de Janeiro de 2001 em formato PDF.
 A Liahona, lista das línguas em que ela é publicada.: Todas as revistas publicadas a partir de Janeiro de 2001 em formato PDF. 

Textos religiosos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
Revistas religiosas do Brasil
Revistas dos Estados Unidos
Revistas da Argentina
Revistas da Alemanha